Wietstock – frazione della città tedesca di Ludwigsfelde
 Wietstock – frazione del comune tedesco di Altwigshagen